Windy peut faire référence à :

Musique 

 , un album de 1968 d'Astrud Gilberto
 , une pièce de théâtre étendue de 2021 par Jeon So-yeon
  (1967)
  (2014)

Personnes et personnages de fiction 

 , un personnage de dessin animé de Walter Lantz
 , une liste de personnes
 , hip-hop américain du 21e siècle
 Windy Weber, musicien américain du duo 
 Windy Miller, un personnage de , une série télévisée britannique pour enfants de 1966

Lieux 

 , États-Unis, un secteur non constitué en municipalité

 
 , une liste de lacs dans l'Ontario, Canada
 , plusieurs cols de montagne aux États-Unis et un au Canada
 , plusieurs sommets de montagne aux États-Unis, un au Canada et un en Antarctique
 
 , Colombie-Britannique, Canada, une chaîne de montagnes
 , comté d'Arlington, Virginie, États-Unis, un cours d'eau

Autres utilisations 

 Windy (dériveur), une classe de dériveur
 Windy (goélette), une goélette à quatre-mâts
 Windy (service météo), service interactif de prévisions météorologiques
  ou Windy FM, une station de radio disparue à Wellington, en Nouvelle-Zélande
 Équipe des Indes occidentales de cricket (en anglais : West Indies ou the Windies)

Voir aussi 

 Wind (homonymie)
 Toutes les pages dont le titre commence par Windy

Homonymie de toponyme